De 2. Bundesliga 1991/92 was het achttiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. Door de instroom van zes Oost-Duitse clubs in de West-Duitse competitie werd de competitie in twee groepen van twaalf clubs verdeeld. Er kwam een reguliere competitie van 22 wedstrijden, hierna werden de clubs verdeeld in een kampioenen- en degradatiegroep. De punten uit de eerste ronde bleven behouden. Beide kampioenen promoveerden. De twee laatsten in elke groep degradeerden terwijl de derde laatste in een eindronde speelde met de vicekampioenen van de Oberliga's.

Noord

Eindstand

1 SpVgg Blau-Weiß Berlin kreeg geen licentie waarop de club ontbonden werd

Topscorers

Zuid

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Zie ook
Bundesliga 1991/92
DFB-Pokal 1991/92
Finale DFB-Pokal 1992

Duits competitievoetbal 1991/92
Seizoen 1991/92